Fierabras (historisch persoon), een Saraceense prins uit de chansons de geste rond Karel de Grote;
Fierabras (Karelroman), een Middelnederlands ridderverhaal
Fierrabras (opera), een opera van Franz Schubert